Gilmour se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 E. Forrest Gilmour
 John Scott Lennox Gilmour